Euarchonta är en grupp inom överordningen Euarchontoglires i infraklassen högre däggdjur som har identifierats på grundval av genetiska egenskaper. Gruppen omfattar primater, pälsfladdrare och spetsekorrar.  Gruppen kallas ibland även Archonta. Dess närmaste släktingar finns i Glires, som omfattar hardjur och gnagare.

 ──Euarchontoglires
    ├──Euarchonta
    │  ├──Scandentia
    │  └──Primatomorpha
    │     ├──Dermoptera
    │     └──Primates
    │
    └──Glires
       ├──Lagomorpha
       └──Rodentia

Källor

Däggdjur
Mammalia